Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Claro Open Colombia 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 20 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. Juli 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)

ATP World Tour 2013
2013